Николай Соломонович Биглер — советский государственный и политический деятель, председатель исполнительного комитета исполкома Еврейской автономной области.

Биография 
Родился в 1907 году. Член ВКП(б).

С 1937 года — на общественной и политической работе. В 1937—1947 гг. — и. о. председателя Исполнительного комитета Областного Совета Еврейской автономной области, в Организационном комитете Президиума Верховного Совета СССР по Хабаровскому краю.

Избирался депутатом Верховного Совета РСФСР 1-го созыва от Биробиджанского избирательного округа ЕАО.

Умер в 1967 году в Москве, похоронен на Востряковском кладбище.

Ссылки 
 ЕАО
 Биглер
 Биглер

Председатели исполкома Еврейской автономной области
Депутаты Верховного Совета РСФСР 1-го созыва
Похороненные на Востряковском кладбище